Клевець — діалектна назва молотка та назва деяких молотоподібних інструментів та знарядь, зокрема:
 Клевець — тип зброї
 Клевець — дерев'яний молоток для звуковидобування з гуцульського музичного інструменту, клепала.

 Клевець Мирон Юрійович (1938—2015) — український фізіолог, доктор біологічних наук, професор.